Miasto – część miasta Hawierzowa w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Miasto – część miasta Orłowej w kraju morawsko-śląskim, w Czechach

Zobacz też: miasto